Saint-Esprit puede referirse a: 

 Saint-Esprit, municipio de Nueva Escocia.
 Saint-Esprit, municipio de Lanaudière (Quebec).
 Saint-Esprit, comuna francesa de Martinica.